Chiesa Nuova ist der Name folgender Kirchen:

 Chiesa Nuova (Assisi)
 Santa Maria in Vallicella, Rom